Les noyaux salivaires correspondent au noyau salivaire supérieur et au noyau salivaire inférieur qui innervent les glandes salivaires.

Ils sont situés dans le tegmentum pontique du tronc cérébral.

Le noyau salivaire supérieur innerve les glandes lacrymales, sous-maxillaire et sublinguale et fait partie du nerf facial .

Le noyau salivaire inférieur innerve la glande parotide par l'intermédiaire du ganglion otique et forme la composante parasympathique du nerf glosso-pharyngien.

Noyau salivaire supérieur 
Le noyau salivaire supérieur du nerf facial est un noyau de nerf crânien viscéro-moteur.

Il est situé dans la partie caudale de la protubérance et formé par un rassemblement  de neurones cholinergiques.

Les fibres efférentes se dirigent vers le  tractus solitaire et émergent du tronc avec le nerf intermédiaire de Wrisberg pour se diviser en deux groupes pré du ganglion géniculé..

Un premier groupe traverse le ganglion géniculé et passe par la corde du tympan et passe le relais par synapse aux neurones post-ganglionnaires du ganglion submandibulaire pour contrôler la salivation des glandes sous-maxillaire et sublinguale.

Un deuxième groupe passe par le nerf grand pétreux et se termine dans le ganglion ptérygopalatin. A ce niveau, il donne le relais synaptique à deux groupes post-ganglionnaires à destination des glandes lacrymales et des glandes muqueuses nasales et buccales.

Le noyau est contrôlé par des voies descendantes en provenance de l'hypothalamus.

Le noyau salivaire supérieur reçoit des fibres du nerf trijumeau qui interviennent dans l'arc réflexe d'irritation de la cornée provoquant une sécrétion lacrymale.

Noyau salivaire inférieur 
Le noyau salivaire inférieur est un noyau de nerf crânien parasympathique.

Il est situé dans la partie rostrale du bulbe rachidien latéralement à la formation réticulée, immédiatement caudal au noyau salivaire supérieur.

Les neurones pré-ganglionnaires émettent des fibres dans le nerf glosso-pharyngien. Ces fibres se poursuivent dans le nerf tympanique, passent par le plexus tympanique et le nerf petit pétreux jusqu'au ganglion otique. A ce niveau une liaison synaptique passe le relais aux fibres post-ganglionnaires via le nerf auriculotemporal qui les achemine jusqu'à la glande parotide.

Le noyau salivaire inférieur reçoit des fibres afférentes en provenance du noyau du faisceau solitaire intervenant dans le réflexe salivaire.

Comme pour le noyau salivaire supérieur, le noyau inférieur est contrôlé par des voies descendantes en provenance de l'hypothalamus.

L'entrée parasympathique des fibres du noyau salivaire inférieur stimule la glande parotide pour produire une vasodilatation et sécréter de la salive.

Galerie

Notes et références 

Nerf crânien